Newtown může být:

 Newtown (Connecticut) – město v okresu Fairfield County ve státě Connecticut ve Spojených státech amerických
 Newtown (Cornwall) – osada v hrabství Cornwall ve Spojeném království
 Newtown (New South Wales) – předměstí Sydney v Austrálii
 Newtown (Powys) – město ve Walesu